

Geografia
 Stidham – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Oklahoma

Persone
 Ari Stidham (1992) – attore, cantante e compositore statunitense
 Jarrett Stidham (1996) – giocatore di football americano statunitense